Жена́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Руйак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16148.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 95 км южнее Пуатье, в 20 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 668 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 405 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 291 были экономически активными, 114 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 291 активных работали 259 человек (144 мужчины и 115 женщин), безработных было 32 (14 мужчин и 18 женщин). Среди 114 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская  (XIII век). Исторический памятник с 1980 года
 Бронзовый колокол (1641 год). На колоколе выгравирована надпись: MA SAINCT PIERRE DE GENAC MARRAINE DAMOISELLE CATHERINE GEOFFROY 1641 PARAIN M JEAN QUITTE PRA ANGOULEME Вес — 39 кг. Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта